Bakin je priimek več oseb:
 Vasilij Josifovič Bakin, sovjetski general
 Mihail Stepanovič Bakin, sovjetski general
 Kyokutei Bakin, japonski pisatelj

Glej tudi 
 BAKIN